Shirley est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
 Anthony Shirley (1565-1635), un voyageur orientaliste et un aventurier militaire anglais
 Robert Shirley (vers 1581 – 1628), un aventurier anglais
 James Shirley (1596–1666), un dramaturge anglais
 James Shirley (mort en 1774), un officier de la Royal Navy
 William Shirley (1694–1771), un gouverneur anglais du Massachusetts
 Washington Shirley, comte Ferrers (1722–1778), un officier de la Royal Navy britannique
 Anne Shirley (1918-1993), une actrice américaine
 Bill Shirley (1921-1989), un acteur américain
 John Shirley,(1953- ), écrivain américain
 John Shirley-Quirk (1931-2014), un baryton-basse britannique
 George Shirley (né en 1934), un ténor afro-américain
 Dorothy Shirley (née en 1939), une athlète britannique
 Paul Shirley (né en 1977), basketteur et écrivain américain
 Mariah Shirley, une actrice américaine
 Stephanie Shirley (1933-), philanthrope et ancienne femme d'affaires britannique.

Prénom 
 Shirley MacLaine (née en 1934), une actrice américaine
 Shirley Souagnon (née en 1986), une comédienne et humoriste française
 Shirley Bassey (née en 1937), une chanteuse galloise
 Discographie de Shirley Bassey

Toponyme

Angleterre 
 Shirley, village anglais situé dans le Derbyshire ;
 Shirley, arrondissement du district londonien de Croydon ;
 Shirley, arrondissement du district de Solihull et banlieue de Birmingham.

États-Unis 
 Shirley, ville de l'Arkansas ;
 Shirley, ville du Maine ;
 Shirley, municipalité du Massachusetts ;
 Shirley, census-designated place située dans l’État de New York.

Nouvelle-Zélande 
 Shirley : un banlieue de la cité de Christchurch dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Arts et littérature   
 Shirley,  studio de Shirley Bassey sorti en 1961 ;
 Shirley, roman de Charlotte Brontë, paru en 1849 ;
 Shirley, revue de bandes dessinées de  à  ;
 Shirley, l’héroïne d'une série de romans pour la jeunesse écrite par Edward Home-Gall.

Cinéma et télévision 
 Shirley, téléfilm britannique de Colin Teague diffusé en 2011 ;
 Shirley, film britannique d'A. V. Bramble sorti en 1922 ;
 Shirley, film autrichien de Gustav Deutsch sorti en France en 2014 ;
 Shirley, film américain de Josephine Decker sorti en 2020.

Divers 
 Shirley & Dino, duo humoristique français.  

Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Prénom américain
Prénom féminin